Marinkovic oder Marinković ist der Familienname folgender Personen:

 Bojana Marinković (* 1996), serbische Tennisspielerin
 Branko Marinkovic (* 1967), bolivianischer Politiker
 Goran Marinković (* 1979), serbischer Fußballspieler
 Josif Marinković (1851–1931), serbischer Chorleiter und Komponist
 Michael Marinkovic (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Nenad Marinković (* 1988), serbischer Fußballspieler
 Ranko Marinković (1913–2001), kroatischer Schriftsteller
 Sascha Marinkovic (* 1992), rumänischer Fußballspieler
 Vanja Marinković (* 1997), serbischer Basketballspieler
 Vojislav Marinković (1876–1935), serbischer und jugoslawischer Politiker